Понта-Делгада () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра. Расположен на острове Мадейра. Является составной частью муниципалитета Сан-Висенте.

Население составляет 1325 человек на 2001 год.

Занимает площадь 8,80 км².

Районы автономного региона Мадейра